Турнір з боксу в легшій вазі на літніх Олімпійських іграх 2000 пройшов з 16 по 30 вересня і в ньому взяли участь 28 боксерів. Вагові норми становили до 54 кг.

Формат змагань 
Участь у турнірі взяли 28 боксерів, які пройшли кваліфікаційні відбори, що проводилися у 1999 та 2000 роках. Усі бої проходили у форматі чотирьох раундів по дві хвилини. Очки нараховувалися за точне попадання в голову або торс. Троє із п'яти суддів мали зафіксувати попадання. Переможцем ставав боксер з більшою кількістю влучень.

Розклад

Змагання 
{{Турнір32
| RD1=Перший раунд
| RD2=Другий раунд
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD5=Фінал
| Team-width=330
|RD1-team09={{СпортсменОІ прапор 2|Алішер Рахімов|UZB|2000|літніх}} |RD1-score09=RSC
|RD1-team10= |RD1-score10=
|RD1-team11={{СпортсменОІ прапор 2|Хішем Бліда|ALG|2000|літніх}} |RD1-score11=11
|RD1-team12= |RD1-score12=10
|RD1-team13={{СпортсменОІ прапор 2|Теймураз Курчилава|GEO|2000|літніх}} |RD1-score13=12
|RD1-team14= |RD1-score14=9
|RD1-team15= |RD1-score15=
|RD1-team16={{СпортсменОІ прапор 2|Раїмкуль Малахбеков|RUS|2000|літніх}} |RD1-score16=RSC
|RD1-team17= |RD1-score17=2
|RD1-team18={{СпортсменОІ прапор 2|Кларенс Вінсон|USA|2000|літніх}} |RD1-score18=9
|RD1-team19={{СпортсменОІ прапор 2|Таалайбек Кадиралієв|KGZ|2000|літніх}} |RD1-score19=RSC
|RD1-team20= |RD1-score20=
|RD1-team21={{СпортсменОІ прапор 2|Георге Олтяну|ROM|2000|літніх}} |RD1-score21=7
|RD1-team22= |RD1-score22=2
|RD1-team23= |RD1-score23=8
|RD1-team24={{СпортсменОІ прапор 2|Сезар Моралес|MEX|2000|літніх}} |RD1-score24=13
|RD1-team25= |RD1-score25=
|RD1-team26={{СпортсменОІ прапор 2|Гільєрмо Рігондо|CUB|2000|літніх}} |RD1-score26=KO
|RD1-team27={{СпортсменОІ прапор 2|Казумаса Цудзимото|JPN|2000|літніх}} |RD1-score27=12(+)
|RD1-team28= |RD1-score28=12
|RD1-team29= |RD1-score29=4
|RD1-team30={{СпортсменОІ прапор 2|Агасі Агагюль-огли|TUR|2000|літніх}} |RD1-score30=17
|RD1-team31={{СпортсменОІ прапор 2|Ехомар Сермено|VEN|2000|літніх}} |RD1-score31=16
|RD1-team32= |RD1-score32=4
|RD2-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Джастін Кейн|AUS|2000|літніх}} |RD2-score01=15
|RD2-team02= |RD2-score02=13
|RD2-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Сергій Данильченко|UKR|2000|літніх}} |RD2-score03=14
|RD2-team04= |RD2-score04=5
|RD2-team05={{СпортсменОІ прапор 2|Алішер Рахімов|UZB|2000|літніх}} |RD2-score05=17
|RD2-team06= |RD2-score06=8
|RD2-team07= |RD2-score07=7
|RD2-team08={{СпортсменОІ прапор 2|Раїмкуль Малахбеков|RUS|2000|літніх}} |RD2-score08=13
|RD2-team09={{СпортсменОІ прапор 2|Кларенс Вінсон|USA|2004|літніх}} |RD2-score09=12
|RD2-team10= |RD2-score10=7
|RD2-team11={{СпортсменОІ прапор 2|Георге Олтяну|ROM|2000|літніх}} |RD2-score11=RSC
|RD2-team12= |RD2-score12=
|RD2-team13={{СпортсменОІ прапор 2|Гільєрмо Рігондо|CUB|2000|літніх}} |RD2-score13=RSC
|RD2-team14= |RD2-score14=
|RD2-team15={{СпортсменОІ прапор 2|Агасі Агагюль-огли|TUR|2000|літніх}} |RD2-score15=11
|RD2-team16= |RD2-score16=3
|RD3-team01= |RD3-score01=
|RD3-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Сергій Данильченко|UKR|2000|літніх}} |RD3-score02=RSC
|RD3-team03= |RD3-score03=10
|RD3-team04={{СпортсменОІ прапор 2|Раїмкуль Малахбеков|RUS|2000|літніх}} |RD3-score04=16
|RD3-team05={{СпортсменОІ прапор 2|Кларенс Вінсон|USA|2000|літніх}} |RD3-score05=26
|RD3-team06= |RD3-score06=19
|RD3-team07={{СпортсменОІ прапор 2|Гільєрмо Рігондо|CUB|2000|літніх}} |RD3-score07=14
|RD3-team08= |RD3-score08=5
|RD4-team01= |RD4-score01=10
|RD4-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Раїмкуль Малахбеков|RUS|2000|літніх}} |RD4-score02=15
|RD4-team03= |RD4-score03=6
|RD4-team04={{СпортсменОІ прапор 2|Гільєрмо Рігондо|CUB|2000|літніх}} |RD4-score04=18
|RD5-team01= |RD5-score01=12
|RD5-team02=

Посилання 
 Офіційні результати 

Бокс на літніх Олімпійських іграх 2000